Майнов — русская фамилия, образованная от корня Mainus (лет.) – «изменчивый».

Известные носители фамилии 
 Майнов, Владимир Николаевич (1845—1888) — русский педагог, этнограф, географ, писатель.
 Майнов, Иван Иванович (1861—1936) — революционер, учёный-этнолог.